Amálie Sasko-Výmarská (Amalia Maria da Gloria Augusta; 20. března 1830, Gent – 1. května 1872, Lucemburk) byla první manželkou nizozemského prince Jindřicha, syna krále Viléma II.

Život 
Amálie se narodila jako dcera prince Bernharda Sasko-Výmarsko-Eisenašského a Idy Sasko-Meiningenské.

Poprvé se Amálie setkala s princem Jindřichem a jeho bratrem Alexandrem na ostrově Madeira v roce 1847. 19. května 1853 se za Jindřicha ve Výmaru provdala a žila s ním na zámku Walferdange v Lucembursku, kde byl Jindřich místodržícím. Stejně jako před svatbou, i v novém domově byla aktivní v dobročinnosti, což ji přineslo popularitu. Díky ní byly v této oblasti zavedeny mateřské školy (zahájeno Friedrichem Fröbelem). Manželství však zůstalo bezdětné. Amálie zemřela 1. května 1872 a byla pohřbena v kostele Nieuwe Kerk v Delftu. V roce 1876 byla za Jindřichovy účasti odhalena v Lucemburku její socha.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Wettinové
Pohřbení v Královské hrobce v Nieuwe Kerk v Delftu
Narození 20. března
Narození v roce 1830
Úmrtí 1. května
Úmrtí v roce 1872
Ženy